Aubert steht für:
 Aubert (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Aubert (Familie), französische Familie

Aubert ist der Name folgender französischen Heiligen:
 Aubert von Avranches († 725), Bischof und Gründer des Klosters Mont-Saint-Michel
 Aubert von Cambrai (Aubert d'Arras; † 669), Bischof
 Aubert von Langres (Augebert), Märtyrer 
 Aubert von Landevenec († 1129)

Aubert ist der Name folgender Orte

in Frankreich:
 Avesnes-les-Aubert, Gemeinde im Département Nord
 Le Mesnil-Aubert, Gemeinde im Département Manche
 La Chapelle-Saint-Aubert, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Aubert (Nord), Gemeinde im Département Nord
 Saint-Aubert-sur-Orne, Gemeinde im Département Orne
 Lac d'Aubert, See in den Pyrenäen

in Kanada:
 Havre-Aubert, Ort in Québec
 Saint-Aubert (Québec), Gemeinde in Québec

in Belgien:
 Mont-Saint-Aubert, Gemeinde

Siehe auch:
 Saint-Aubert
 Auber
 Autbert
 Mount Aubert de la Rue